Karel I van Bourbon (hertog), hertog van Bourbon (1434-1456)
 Karel II van Bourbon (hertog), hertog van Bourbon (1488) en bisschop van Lyon (1447-1488, ook als Karel II)
 Karel III van Bourbon, hertog van Bourbon (1505-1527)
 Karel IV van Bourbon of Karel van Bourbon-Vendôme (1489-1537)
 Karel I van Bourbon (bisschop) (1523-1590, bisschop van Rouen 1550-1590, kardinaal)
 Karel II van Bourbon (bisschop) (1562-1594, bisschop van Rouen 1590-1594)
 Karel III van Bourbon (bisschop) (1554-1610, bisschop van Rouen 1594-1604)
 Karel III van Spanje, koning van Spanje, ook koning van Napels en Sicilië (als Karel VII)
 Drie Spaanse troonpretendenten (zie Carlisme)
 Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855)
 Carlos Luis de Borbón (1818-1861)
 Carlos María de los Dolores de Borbón (1848-1909)